The Marriage of Heaven and Hell Part I — шестой студийный альбом американской рок-группы Virgin Steele, вышедший в 1995 году.

Список композиций 
 «I Will Come for You»
 «Weeping of the Spirits»
 «Blood & Gasoline»
 «Self Crucifixion»
 «Last Supper»
 «Warrior’s Lament»
 «Trail of Tears»
 «Raven Song»
 «Forever Will I Roam»
 «I Wake up Screaming»
 «House of Dust»
 «Blood of the Saints»
 «Life Among the Ruins»
 «The Marriage of Heaven and Hell»

Бонус-треки из переиздания 2008 года 
 «Blood and Gasoline» (совместно с Crystal Viper)

Участники записи 
 Дэвид ДеФейс — вокал
 Эдвард Пурсино — гитара
 Роб ДеМартино — бас-гитара
 Джоуи Айвазян — ударные

Ссылки 
 
 

Альбомы Virgin Steele
Альбомы Noise Records